Narbuttowie herbu Lis – polski ród szlachecki
 Narbuttowie herbu Trąby – polski ród szlachecki
 Narbuttowie herbu Zadora – polski ród szlachecki